Il Gruppo I della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il primo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2015. I due vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Chi supera questa fase sarà poi promosso al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Squadre

Teste di Serie:
 
 

Altre: 
 
 
 
 

Formula: 6 squadre partecipanti. Torneo a eliminazione diretta, diviso in 1º e 2º turno. I vincitori dei due incontri del 2º turno vengono ammessi direttamente agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le due sconfitte nel 1º turno si giocano la permanenza in una sorta di "finale al contrario", dove la perdente è condannata alla retrocessione al Gruppo II.

Tabellone

Primo turno

Thailandia vs. Corea del Sud

Nuova Zelanda vs. Cina

Secondo turno

Uzbekistan vs. Corea del Sud

Nuova Zelanda vs. India

Playoff 2º turno

Thailandia vs. Cina

Verdetti
Ammesse agli spareggi per il GM:  - 
Retrocessa al Gruppo II:

Voci correlate
Coppa Davis 2015 Zona Asia/Oceania Gruppo II
Coppa Davis 2015 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2015 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania I